Собор Святых Михаила и Георгия:

 Собор Святых Михаила и Георгия (Грейамстаун) — англиканский собор в ЮАР.
 Собор Святых Михаила и Георгия (Олдершот) — католический собор в Англии.

См. также 
 Храм Архангела Михаила
 Георгиевская церковь